

Toponimi

Russia 
Groznyj – capitale della Cecenia
Groznyj – insediamento urbano dell'Adighezia, nel Pobedenskoe sel'skoe poselenie